Познанська — жіноча форма прізвища Познанський.
 Познанська Марія Авакумівна (1917—1995) — українська радянська поетеса.
 Познанська Ніна Василівна (* 1932) — баскетболістка, заслужений майстер спорту СРСР.
 Познанська Ольга Володимирівна — начальник відділу департаменту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України.
 Софія Познанська (1909—1942) — польська та радянська розвідниця, членкиня розвідувальної мережі «Червона капела».

Примітки